По собственному желанию:

 «По собственному желанию» — советский художественный фильм 1973 года.
 «» — польский телефильм 1979 года.
 «По собственному желанию» — советский мультипликационный фильм 1986 года.

См. также 
 Влюблён по собственному желанию